Perna (geslacht), geslacht van tweekleppigen
 Perna (Topusko), plaats in de gemeente Topusko, Kroatië
 Perná, gemeente in Tsjechië
 Pernå, voormalige gemeente in Finland